Палин — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Палина.
 Палин, Карл (1915—2010) — шведский лыжник, двукратный призёр чемпионата мира.
 Палин, Ялмар Карлович (1848—1907) — российский военный и государственный деятель, генерал-майор, нюландский губернатор.

Другое 
 Палин — торговое название пипемидовой кислоты.